— олиготипный род двудольных растений семейства . Выделен американским ботаником Фрэнсисом Уиттиером Пеннеллом в 1928 году.

Систематика 
В состав рода входят два вида растений:
 Silviella prostrata (Kunth) Pennell
 Silviella serpyllifolia (Kunth) Pennell

Распространение 
Оба вида являются эндемиками Мексики.

Общая характеристика 
Многолетние травянистые растения, покрытые мелкими волосками.

Стебель округлый, стелющийся.

Листья стеблевые, яйцевидной формы, размещены супротивно.

Цветки с жёлтым полуколесовидным венчиком.

Плоды с большим количеством семян яйцевидной формы, без придатков.

Примечания 

Флора Северной Америки
Заразиховые
Растения-паразиты